Molekulska formula -{CH4N2S}- se može odnositi na:

 Amonijum tiocijanat
 Tioureja